Kissakallio kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kissakallio (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 
 Kissakallio (ö i Södra Savolax, Nyslott), 

Robotskapade Finlandförgreningar